Jarosław Kalinowski peut désigner :

 Jarosław Kalinowski (1962-), homme politique polonais ;
 Jarosław Kalinowski (1969-1997), pilote de moto polonais ;
 Jarosław Kalinowski (1979-), joueur de basket-ball polonais.